Саво́ч () — округ в штате Колорадо, США. Официально образован в 1866 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 6 108 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 8 210,308 км2, из которых 8 207,718 км2 суша и 4,403 км2 или 0,050 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 5 917 жителей в составе 2 300 домашних хозяйств и 1 557 семей. Плотность населения составляет 1,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 3 087 жилых строений, при плотности застройки менее 1,00-го строения на км2. Расовый состав населения: белые — 71,29 %, афроамериканцы — 0,12 %, коренные американцы (индейцы) — 2,06 %, азиаты — 0,46 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 23,00 %, представители двух или более рас — 3,08 %. Испаноязычные составляли 45,26 % населения независимо от расы.

В составе 33,40 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 52,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 11,00 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 32,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 7,70 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,56 человека, и средний размер семьи 3,15 человека.

Возрастной состав округа: 28,40 % моложе 18 лет, 7,90 % от 18 до 24, 26,00 % от 25 до 44, 26,90 % от 45 до 64 и 26,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 101,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 99,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 25 495 USD, на семью — 29 405 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 25 158 USD против 18 862 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 13 121 USD. Около 18,70 % семей и 22,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 27,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Савоч, штат Колорадо
 Национальная ассоциация округов США
 Crestone and Saguache County Visitor's Agency website
 
 Colorado Historical Society

Округа Колорадо